Prva češka nogometna liga 1996./97. bila je četvrto izdanje nogometnog natjecanja najvišega ranga u Češkoj.

Prvenstvo je po treći puta osvojila Sparta Prag. Najbolji strijelac lige bio je Horst Siegl s 19 pogodaka.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon 30 odigranih kola.

Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama